Бонево () — село в Болгарии. Находится в Добричской области, входит в общину Тервел. Население составляет 84 человека (15 марта 2015 года).

Политическая ситуация 
В местном кметстве Бонево, в состав которого входит Бонево, должность кмета (старосты) исполняет Шефкы Мюджелиб Джефер (Движение за права и свободы (ДПС)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Добричской области